Karl Gutjahr ist der Name folgender Personen:

* Karl Gutjahr (Politiker) (1894–1971), deutscher Politiker (KPD, SED) 
 Karl-Heinz Gutjahr (1927–1963), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Karl-Otto Gutjahr (1895–1975), deutscher Konteradmiral
 Karl Theodor Gutjahr (1773–1809), deutscher Jurist, Schriftsteller und Hochschullehrer